Francetić ist der Familienname folgender Personen.

 Igor Francetić (* 1977), kroatischer Ruderer
 Jure Francetić (1912–1942), General der faschistischen Ustascha